Soleimani ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Reza Soleimani (1956–2014), iranischer Ringer
 Qasem Soleimani (1957–2020), iranischer Generalmajor

Siehe auch:
 Suleimani
 Sulejmani
 Sulimani
 Suleiman